Подрабинек — фамилия.

Известные носители 
 Подрабинек, Александр Пинхосович (род. 1953) — участник правозащитного движения в СССР и России, публицист.
 Подрабинек, Кирилл Пинхосович (род. 1952) — советский правозащитник, поэт, мемуарист.
 Подрабинек, Марк Александрович (род. 1979) — тележурналист, фотограф и путешественник, ведущий на канале «Моя планета».
 Подрабинек, Пинхос Абрамович (1918—2002) — советский биофизик и физиолог, диссидент, публицист и мемуарист.

 Подрабинек, Алла Михайловна (род. 1956) — жена Александра Подрабинека, мемуаристка.